Bianchi (Itàlia), localitat italiana de la província de Cosenza
 Organitzacions:
 Bianchi (empresa), empresa italiana fabricant de bicicletes, motos i cotxes
 Equips ciclistes:
 Bianchi, equip ciclista italià de 1905 a 1961
 Bianchi, equip ciclista italià de 1965 a 1966
 Bianchi, equip ciclista italià de 1973 a 1984
 Team Bianchi, equip ciclista alemany de 2003, anomenat anteriorment Team Coast
 Biografies:
 Bianco Bianchi (Quarrata, 1917 - Livorno, 1997), ciclista italià
 Carlos Bianchi (Buenos Aires, 1949), futbolista i entrenador argentí
 Dominique Bianchi, polític nacionalista cors 
 Francesco Bianchi (Cremona, ~1752 - Londres, 1810), compositor i teòric de la música
 Gustavo Bianchi (Ferrara, 1845 – Dankàlia, 1884), explorador italià 
 Jules Bianchi (1989, Niça, França), pilot de Fórmula 1
 Lucien Bianchi, pilot de Fórmula 1 belga
 Luigi Bianchi (Parma, 1856 - Pisa, 1928), matemàtic italià
 Mario Bianchi (Turate, província de Como, 1905 – Busto Arsizio, 1973), ciclista italià
 René Bianchi (Conflans-sur-Seine, Marne, 1934), ciclista francès